L'aire urbaine d'Albi est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine d'Albi, elle-même constituée autour de la ville d'Albi, chef-lieu du département du Tarn. Constituée de 45 communes, elle comptait  en 2017.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction d'Albi remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

Selon la délimitation établie par l'INSEE en 2010, l'aire urbaine d'Albi est composée de 45 communes, toutes situées dans le Tarn.

En 2017 elle compte .

Les pôles urbains sont l'unité urbaine d'Albi (couramment : agglomération) d'Albi qui est formée de 10 communes et l'unité urbaine de Marssac-sur-Tarn formée de 3 communes.

L’aire urbaine d'Albi a la même délimitation que l’espace urbain d'Albi.

Communes 
Liste des communes appartenant à l'aire urbaine d'Albi selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2017 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine selon le périmètre défini en 2019.

Historique 

En 2017, ses  faisaient d'elle la  aire urbaine de France.

Articles connexes 
 Communes du Tarn
 Aire urbaine de Castres
 Aire urbaine de Mazamet
 Aire urbaine de Toulouse
 Espace urbain (France)

Notes et références 

Aire urbaine d'Albi

Albi